Miejscowości w Polsce:
 Krzydlina Mała
 Krzydlina Wielka